Лану () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Ар'єж. 
 ЛАНУ - Лісівнича академія наук України